Bru Sposito (São Paulo, 19 de janeiro de 2004) é uma cantora brasileira que se tornou conhecida no ano de 2020 quando seus vídeos e músicas viralizaram na internet.